Александр Давыдович Дубах (09.07.1883 — 21.04.1942) — советский учёный в области мелиорации и гидрологии, академик Академии наук Белорусской ССР (1928 г.).

Биография 
Родился 9 июля 1883 года в д. Ботово Волоколамского уезда Московской губернии в семье сыровара, уроженца Швейцарии.

Окончил Московский сельскохозяйственный институт (1908).

В 1908−1910 гг. техник, инженер-гидротехник в Московско-Тверском, Минском, Могилевском губернских управлениях земледелия и государственных имуществ, занимался осушением лесных и сельскохозяйственных земель.

В 1917—1920 гг. доцент кафедры лесного инженерного искусства Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства (Харьков), читал курс гидротехнической мелиорации лесных земель. В 1920—1924 гг. — профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной мелиорации Горыгорецкого земледельческого института.

В 1924 г. основал кафедру сельскохозяйственной мелиорации в составе землеустроительного факультета Воронежского СХИ и до 1927 г. ею заведовал.

Заведующий отделом Белорусского научно-исследовательского института сельского и лесного хозяйства им. В. И. Ленина (1927—1930), председатель научно-технического совета при Наркомземе БССР (1925—1930).

В 1927—1930 и 1933—1942 гг. заведующий кафедрой Ленинградской лесотехнической академии.

Профессор (1921), доктор сельскохозяйственных наук (1926), академик Академии наук Белорусской ССР (1928).

В 1930 г. арестован по делу Трудовой крестьянской партии. 6 декабря 1930 г. постановлением СНК БССР лишен звания академика. Реабилитирован 29 апреля 1932 г. Повторно арестован 31 августа 1937 г., но дело прекращено. Восстановлен в звании академика в 1978 г.

В декабре 1941 г. вместе с женой и дочерью эвакуирован из блокадного Ленинграда в Свердловск, где в следующем году умер. Посмертно награждён медалью «За оборону Ленинграда».

Вклад в науку 
Научные интересы: лесная гидрология болот, влияние леса на речной сток, анализ закономерностей формирования водного режима болот. Автор более 70 научных работ, в том числе 14 монографий. Книги:

Библиография 
 Осушение лесных земель с основами гидротехники. — Л.: Гослестехиздат, 1934.
 Очерки по гидрологии болот. — Л.: ЦУЕГМС, 1936.
 Гидротехнические мелиорации лесных земель. — М.: Гослестехиздат, 1945.
 Лес как гидрологический фактор. — М.; Л.: Гослесбумиздат, 1951.

Литература 
 Куксин, И. Е. Александр Давыдович Дубах (1883—1942). — М.: Наука, 1990. — 111 с.
 Дубах Аляксандр Давыдавіч // Беларуская савецкая энцыклапедыя: [у 12 т.] / АН БССР; Гал. рэд. Беларус. Сав. Энцыкл.; рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1971. — Т. 4. — С. 299.
 Дубах Аляксандр Давыдавіч // Беларуская ССР: кароткая энцыкл.: [у 5 т.] / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал.рэд.) [і інш.]. — Мінск: 1981. — Т. 5. — С. 211.
 Дубах Александр Давыдович // Белорусская ССР: краткая энцикл.: [в 5 т.] / редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) [и др.]. — Минск: 1982. — Т. 5. — С. 208.
 Дубах Аляксандр Давыдавіч // Энцыклапедыя прыроды Беларусі: у 5 т. / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: 1983. — Т. 2. — С. 255.
 Дубах Александр Давыдович // В кн: Лившиц, В.М, Цыганов, А. Р., Саскевич, П. А. Гордость и слава Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Профессора и выпускники: академики и члены корреспонденты. — Горки: 2017.ISBN 978-895-467-1 С. 16-18.
 Ивицкий, А. И. А. Д. Дубах и его роль в становлении осушительной мелиорации / А. И. Ивицкий // Гидротехника и мелиорация. — 1983. — № 7. — С. 89-91.
 Свиридов, П. И. Жизненный путь и научная деятельность А. Д. Дубаха / П. И. Свиридов // Гидротехника и мелиорация. — 1983. — № 7. — С. 91-93; № 8. — С. 60-61; № 9. — С 92-93.
 Дубах Аляксандр Давідавіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мінск, 1998. — Т. 6. — С. 241.
 Дубах Александр Давыдович // Национальная академия наук Беларуси: персональный состав, [1928-2003] / Комис. Нац. акад. наук Беларуси по истории науки; сост.: О. А. Гапоненко [и др.]; редкол.: Н. А. Борисевич (пред.) [и др.]. — 3-е изд., доп. и перераб. — Минск: 2003. — С. 61.
 Лихацевич, А. П. Краткий экскурс в историю развития мелиорации земель в Беларуси: (к 120-летию со дня рождения А. Д. Дубаха) / А. П. Лихацевич // Мелиорация переувлажненных земель: cб. науч. работ / редкол.: А. П. Лихацевич [и др.]; НАН Беларуси, Белорус. НИИ мелиорации и луговодства. — Минск: 2003. — Т. 50. — С. 5-12.
 Маслов, Б. С. Вклад академика А. Д. Дубаха в гидромелиорацию [Беларуси] / Б. С. Маслов // Мелиорация переувлажненных земель: cб. науч. работ / редкол.: А. П. Лихацевич [и др.]; НАН Беларуси, Белорус. НИИ мелиорации и луговодства. — Минск: 2003. — Т. 50. — С. 13-28.
 Дубах Александр Давыдович (1883—1942) // Республика Беларусь: энциклопедия: [в 6 т.] / редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) [и др.]. — Минск: 2006. — Т. 3. — С. 454.
 Александр Давыдович Дубах: [к 125-летию со дня рождения белорус. ученого-мелиоратора] // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. аграрных навук. — 2008. — № 3. — С. 117—118.

Примечания

Ссылки 
 Дубах Александр Давыдович
 Дубах Александр Давыдович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Дубах Александр Давыдович на сайте ВАУ

Преподаватели Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства
Преподаватели Воронежского аграрного университета
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»